Porte-manteau, ou nouvellement portemanteau, est un nom commun qui peut désigner :
 Porte-manteau, office d'Ancien Régime ;
 Portemanteau (meuble) un dispositif de bois ou de métal muni de crochets qui sert à suspendre les vêtements. Mobile quand il repose sur un ou plusieurs pieds, il peut par extension désigner un dispositif fixe quand il est mural (barre ou planche horizontale sur un mur, garnie de patères).
 Portmanteau, ou mot portemanteau (), équivalent en langue anglaise de "mot-valise".
 Théorème porte-manteau, en théorie des probabilités

Voir aussi 
 Valet de nuit

Notes et références